Мазанка:
 Мазанка — тип городского или сельского дома, здания, хаты.
 Мазанка — село в Симферопольском районе Крыма;
 Мазанка — река, приток Сала.

См. также
 Мазанки